Phylloicus är ett släkte av nattsländor. Phylloicus ingår i familjen Calamoceratidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Nattsländor
Phylloicus